Рават — назва кількох міських селищ в Узбекистані:
 Рават — Андижанська область, Андижанський район
 Рават — Андижанська область, Мархаматський район
 Рават — Наманганська область, Янгікурганський район